Friedrich Kautz ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Kautz (Politiker) (um 1802–1879), deutscher Jurist und Politiker
 Friedrich Kautz, bürgerlicher Name von Prinz Pi (* 1979), deutscher Rapper